Monastero ist das italienische Wort für Kloster (abgeleitet aus dem lateinischen Monasterium).

Folgende italienische Gemeinden im Piemont tragen diesen Namen:
 Monastero Bormida in der Provinz Asti,
 Monastero di Lanzo in der Provinz Turin,
 Monastero di Vasco in der Provinz Cuneo.

Die Schweizer Ort Müstair wird auf italienisch Monastero genannt.

Siehe auch:
 Monasterolo
 Monasterio
 Monastir